Паралимпийский комитет России на Летних Паралимпийских играх 2020, проходивших в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года, был представлен 246 спортсменами в 20 видах спорта.

Медали 

Летние Паралимпийские игры 2020
Россия
Страны на летних паралимпийских играх 2020 года